Yoshio Kimura peut faire référence à plusieurs personnalités japonaises :
 Yoshio Kimura, joueur professionnel de shogi ;
 Yoshio Kimura, musicien.